Chrysina beyeri — вид жуков из семейства пластинчатоусых. Распространён на юге США и в Мексике. Один из 4 видов рода в США.

Описание 
Длина взрослых особей от 2,5 до 3,2 см, их надкрылья ярко-зелёные. Ноги металлически сиреневой окраски.

Образ жизни 
Обитают в дубовых лесах в горах и долинах. Имаго активны летом, преимущественно ночью. Питаются листьями дубов. Способ питания личинки в природе неизвестен, но в неволе развивается в разлагающейся древесине дуба.

Ареал 
В Соединенных Штатах Америки встречается на юго-востоке штата Аризона, также обитает в близлежащих районах Мексики.

Примечания 

Пластинчатоусые
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1905 году